Bumatai ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Bumatai, US-amerikanischer Schauspieler und Stand-up-Comedian
 Ray Bumatai (1952–2005), US-amerikanischer Schauspieler, Komiker und Musiker